Juliusz Józef Heinzel (1834–1895) – łódzki fabrykant, ojciec Juliusza Teodora Heinzla
 Juliusz Roman Heinzel (1899–1940) – oficer kawalerii Wojska Polskiego, łódzki fabrykant, syn Juliusza Teodora Heinzla
 Juliusz Teodor Heinzel (1861–1922) – łódzki fabrykant, syn Juliusza Józefa Heinzla, ojciec Juliusza Romana Heinzla